Volcán Sierra Nevada puede referirse a:

 Sierra Nevada, volcán de la región de la Araucanía en Chile; o
 Sierra Nevada de Lagunas Bravas, volcán de la región de Atacama en Chile;